«Борислав сміється» — це художня повість Івана Франка та фільми, зняті за її мотивами.

Літературний твір 

 «Борислав сміється» — художня повість відомого українського письменника Івана Яковича Франка, упер­ше над­ру­ко­ва­на 1881 ро­ку.

Фільми 

 Королі воску (Борислав сміється) — радянський український художній фільм, знятий у 1927 році німецьким кінематографістом Йосипом Івановичем Роною на Одеській кіно­фа­б­риці.
 «Борислав сміється» — не­за­вер­ше­ний і втра­че­ний фільм, що в 1941 році знімався на Київській кіно­с­тудії ху­дожніх фільмів, на­пи­са­ний Ю. Дольд-Ми­хай­ли­ком у співав­торстві з сином письменника Пе­т­ром Іва­но­ви­чем Фран­ком за мотивами творів «Бо­ри­слав сміється», «Boa constrictor», «На­вер­не­ний грішни­к», «Я­ць Зе­ле­пу­га» тощо.